Saint Matthieu fait référence à plusieurs saints ou bienheureux
 Matthieu est l'un des douze apôtres de Jésus Christ. 
 Matthieu de Beauvais († 1100), martyr décapité pour avoir refusé de renier sa foi ; fêté le 27 mars.
 Matthieu, évêque de Troyes de 1169 à 1180
 Matthieu Carreri (1420-1470), dominicain.
 Matthieu d'Arima († 1620), bienheureux, catéchiste martyr à Nagasaki au Japon ; fêté le 22 mai.
 Matthieu Kadalikattil (1872-1935), prêtre indien syro-malabar, fondateur d'ordre, vénérable.

Voir aussi :
 Saint Matthieu, statue de Michel-Ange.

Références